Davy est un prénom, diminutif de David, devenu aussi un nom de famille.

Prénom 
Le prénom Davy est porté par plusieurs personnalités et personnages de fiction :

Saint chrétien 
 Saint Davy, un chartreux anglais, martyrisé en 1537, pour avoir refusé de reconnaître Henri VIII comme le seul chef spirituel de l’Église d’Angleterre

Patronyme 

 Charles-François Davy (1628 - 1692), militaire français ;
 Clément Davy (1998-), coureur cycliste français ;
 Edmund Davy (1785-1857), chimiste irlandais d'origine anglaise ;
 En Davy, de son vrai nom Enry David (1948-2019), chanteuse d'origine philippine ;
 Eugene Davy (1904-1996), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Georges Davy (1883-1976), sociologue français ;
 Gilduin Davy, historien du droit ;
 Humphry Davy (1778-1829), physicien et chimiste britannique ;
 Jacques Davy du Perron (1556-1618), cardinal français ;
 Jean Davy du Perron (1565-1621), archevêque français ;
 Jacques Davy (1882-?), footballeur français ;
 Jean Davy (1911-2001), comédien français ;
 Jean-François Davy (1945-), réalisateur et scénariste français ;
 John Davy (1790-1868), chimiste, médecin militaire et physiologiste britannique ;
 Joseph Burtt Davy (1870-1940), botaniste britannique ;
 Marie-Madeleine Davy (1903-1998), historienne et philosophe française ;
 Nadia Davy (1980-), athlète jamaïquaine ;
 Nicolas Jules Davy (1814-1874), député de l'Eure ;
 Thomas Davy (1968-), coureur cycliste français ;
 Vincent Davy (1940-2021), acteur français.

Littérature et cinéma 

 Davy, roman d'Edgar Pangborn publié en 1964 ;
 Davy, film britannique réalisé par Michael Relph, sorti en 1958.

Toponyme 

 Davy, ville de Virginie-Occidentale, aux États-Unis ;
 Davy, petit cratère d'impact lunaire ;
 Rivière Davy, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans la MRC Abitibi, au Québec, au Canada.

Chimie 
 Médaille Davy, distinction scientifique
 Réactifs de Davy, famille de composés chimiques organiques

Homonymie d'hydronyme
Patronyme français
Patronyme anglais